351-я стрелковая Шепетовская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне

История 
С 30 июня по 22 августа 1942 года дивизия находилась на переформировании в Северной Осетии, в станице Архонская.

В действующей армии с 22.08.1942 года по 29.10.1943 года, с 13.11.1943 года по 11.05.1945 года.

В конце октября 1942 г. части дивизии занимают оборону на рубеже от Орджоникидзе на запад до Майрамадач (Мамисонский перевал)

7-8 ноября дивизия наносит удар в направлении Гизель, Майрамадач.

26 февраля 1943 г. дивизия в составе ударной группировки генерал-майора Филиповского перешла в наступление и наносит удар вдоль плавней через Черноерковскую на Свистельников и Красный Октябрь. К исходу 27-го февраля дивизия, сломив сопротивление врага южнее Черноерковской, вышла к Свистельниково. Но постепенно темп продвижения частей дивизии стал замедляться. Дело в том, что продвижение ударной группы должен был поддержать 10-й ск Пыхтина. Для этой цели его части должны были к 27 февраля сосредоточиться в районе Черноерковской. Но корпус не сумел прибыть в этот район в срок и лишь к 2 марта сосредоточился в 7 км севернее Черноерковской.

Оставшись без поддержки части 317-й и 351-й дивизий вынуждены были под сильными ударами вражеских войск, поддержанных 30 танками и авиацией, отходить к плавням. В полном окружении, в тяжёлых условиях местности бойцы и командиры ударной группы мужественно сражались с превосходящими силами врага.

К 3 марта в частях дивизии кончились боеприпасы и продовольствие. Связи со штабом армии не было. Несмотря на героизм и мужество воинов, удерживать позиции они уже не могли. Командование группы принимает решение — отходить через плавни. На следующий день дивизия, уничтожив материальную часть, вышла в район Верхних.

30.9.1944 г. дивизия входит в район Тарнавки.

С 5.10.1944 г. дивизия в составе 95-го ск действует в направлении хребтов, идущих вдоль шоссейной и железной дорог Воловец-Ганковица-Свалява-Мукачево. 11-го октября дивизия основными силами наступает на Ганковицу и частью сил на ж/д станцию Оса, которую занимает 16-го числа.

20.10.1944 г. дивизия, усиленная 15-й штурмовой инженерно-сапёрной бригадой, овладела ж/д ст. Ганковица, а к исходу дня — Сасовкой. Это создало благоприятные условия для занятия Свалявы, которой дивизия овладела уже 25-го числа и начала преследование врага, отходящего на Мукачево.

25.10.1944 г. дивизия в составе 30-го ск овладела нас.п. Чинадиево.

27.10.1944 г. части дивизии во взаимодействии с полками 151-й сд 18-го гв.ск освободили Ужгород.

26.11.1944 г. части дивизии при поддержке мощным огнём артиллерии и миномётчиков выбили врага из нас.п. Сирнек и Имбрег, и развернули наступление на нас.п. Уйлак, Ястребе.

12.1.1945 г. дивизия овладела нас.п. Бодолов, высотой 193, Мокранце и развернула бои за высоту 293 и нас.п. Мольдава.

26.4.1945 г. дивизия, принимая участие в Моравско-Остравской операции, на левом фланге 107-го ск наступает на Шилгержовице.

Расформирована в августе 1945 года.

Состав 
 1157-й стрелковый полк
 1159-й стрелковый полк
 1161-й стрелковый полк
 725-й(4) стрелковый полк (до 21.01.1943 г.)
 904-й артиллерийский полк
 24-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 403-я отдельная разведывательная рота
 621-й отдельный сапёрный батальон
 881-й отдельный батальон связи (452-я отдельная рота связи)
 426-й отдельный медико-санитарный батальон
 419-я отдельная рота химической защиты
 169-я автотранспортная рота
 195-я полевая хлебопекарня
 766-й дивизионный ветеринарный лазарет
 2194-я полевая почтовая станция
 672-я полевая касса Государственного банка

Подчинение

Полное наименование дивизии 
351-я стрелковая Шепетовская Краснознамённая орденов Суворова II степени и Богдана Хмельницкого II степени дивизия

Награды 

Награды частей дивизии:
 1157-й стрелковый ордена Богдана Хмельницкого (II степени) полк
 1159-й стрелковый Мукачевский ордена Суворова полк
 1161-й стрелковый ордена Богдана Хмельницкого (II степени) полк
 904-й артиллерийский Мукачевский полк

Командиры 
 Виноградов, Иван Гаврилович (09.08.1942 — 01.09.1942), полковник;
 Сергацков, Василий Фадеевич (10.1942 — 01.1943), генерал-майор;
 Бобраков, Фёдор Михайлович (15.01.1943 — 22.01.1943), полковник;
 Пыхтин, Александр Михайлович (23.01.1943 — 31.01.1943), генерал-майор;
 Бобраков, Фёдор Михайлович (01.02.1943 — 19.02.1943), полковник;
 Неверов, Константин Павлович (20.02.1943 — 12.03.1943), полковник;
 Ворожищев, Александр Васильевич (13.03.1943 — 14.10.1943), полковник;
 Дьячков, Яков Иванович (15.10.1943 — 30.01.1944), подполковник;
 Козик, Емельян Васильевич (31.01.1944 — 14.03.1944), генерал-майор;
 Замировский, Никифор Матвеевич (18.03.1944 — 08.04.1944), генерал-майор;
 Дударев, Илья Фёдорович (09.04.1944 — 12.04.1945), генерал-майор;
 Дьячков, Яков Иванович (13.04.1945 — 23.04.1945), полковник;
 Васильев, Иван Ермолаевич (24.04.1945 — 11.05.1945), полковник.

Отличившиеся воины 
Герои Советского Союза:
 Анкудинов, Иван Андреевич, подполковник, командир 1157-го стрелкового полка.
 Иноземцев, Аким Иванович, старший лейтенант, командир роты 1161-го стрелкового полка.
 Лаврищев, Василий Алексеевич, капитан, командир батальона 1161-го стрелкового полка.
 Рогозин, Владимир Алексеевич, младший сержант, заместитель командира отделения 1161-го стрелкового полка.
 Рытиков, Леонид Иванович, сержант, командир отделения 1159-го стрелкового полка.
 Тарасевич, Владимир Адамович, старший сержант, командир отделения 1161-го стрелкового полка.
 Шаров, Иван Александрович, майор, командир 24-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона.

 Кавалеры ордена Славы трёх степеней.

 Бугаец, Николай Григорьевич, старший сержант, помощник командира взвода 8-й стрелковой роты 1161-го стрелкового полка.
 Венгель, Михаил Степанович, младший сержант, командир отделения 7-й стрелковой роты 1159-го стрелкового полка.
 Гаврилов, Василий Иванович, сержант, командир орудийного расчёта 904-го артиллерийского полка.
 Евтушенко, Андрей Иванович, старшина, начальник телефонной станции батальона 1161-го стрелкового полка.
 Иванов, Илья Михайлович, старшина, командир миномётного расчёта 1159-го стрелкового полка.
 Иванов, Николай Иванович, ефрейтор, командир орудийного расчёта 904-го артиллерийского полка.
 Иванов, Павел Иванович, старший сержант, командир расчёта 76-мм пушки 1159-го стрелкового полка.
 Новрузалиев, Конагбек Мевланович, сержант, командир отделения роты автоматчиков 1159-го стрелкового полка
 Солдатов, Александр Иванович, старший сержант, командир орудийного расчёта 1-й батареи 904-го артиллерийского полка. Погиб в бою 28 октября 1944 года.
 Чайковский, Пётр Григорьевич, сержант, командир орудийного расчёта 1159-го стрелкового полка.

Примечания

Ссылки 
 Портал о фронтовиках. Карточка подразделения.
 Мой фронт.

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году